Ряд фильмов с одинаковым названием:

 Не оглядывайся (фильм, 1996) — американский телефильм Джефа Мёрфи
 Не оглядывайся (фильм, 2009) — французский фильм Марины де Ван